Profesor Wilczur – powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza wydana w 1939 roku
 Profesor Wilczur – film w reżyserii Michała Waszyńskiego, którego premiera miała miejsce 1938 roku